Le tournoi US Indoors est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute à New York du 25 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1974
US Indoors
Compétition de tennis à New York
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en mars 1974